

Geografia
Stati Uniti d'America
 Erwin – città della Contea di Harnett, Carolina del Nord
 Erwin – città della Contea di Kingsbury, Dakota del Sud
 Erwin – township dellaContea di Gogebic, Michigan
 Erwin – città della Contea di Steuben, New York
 Erwin – capoluogo della Contea di Unicoi, Tennessee

Onomastica
 Erwin – variante del nome proprio di persona maschile Ervino